Örgryte kyrka kan syfta på:

Örgryte gamla kyrka
Örgryte nya kyrka